Ivan Lendl ha battuto in finale Jeff Turpin 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Jeff Turpin (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Robbie Venter (quarti di finale)

 Robbie Venter (semifinali)
 Bill Gilmour (primo turno)
 John Corse (quarti di finale)
 Blaine Willenborg (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1978